Giant-Shimano (vrouwenwielerploeg), inmiddels Team Sunweb
Giant-Shimano (mannenwielerploeg), inmiddels Team Sunweb